Загидуллин (Загидуллина) — татаро-башкирская фамилия; имеет женскую форму . Происходит от личного имени Загидулла.

Известные носители:
 
 
 Загидуллин, Рашид Муллагалиевич (род. 1964) — российский театральный режиссёр, педагог.
 Загидуллин, Сергей Ильгизович (род. 1965) — российский политик, депутат Государственной думы России.
 Загидуллин, Шамиль Зарифович (род. 1944) — советский и российский терапевт.



См. также 
 Загидулин